

Cinema 
 Ghost Rider – film del 2007 ispirato all'omonimo personaggio
 Ghost Rider - Spirito di vendetta – film del 2012, sequel del film del 2007

Fumetti 
 Ghost Rider – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ghost Rider (Johnny Blaze) (Ghost Rider I)
 Ghost Rider (Danny Ketch) (Ghost Rider II)

Libri 
 Ghost Rider: Travel on the Healing Road – romanzo di Neil Peart del 2002

Musica 
 Ghost Rider – prima traccia dell'album di esordio Suicide dei Suicide, pubblicato nel 1977
 (Ghost) Riders in the Sky – brano musicale country & western composto da Stan Jones nel 1948
 Ghost Riders –  album degli Outlaws del 1980

Persone 
 Ghost Rider – motociclista svedese

Videogiochi 
 Ghost Rider – videogioco del 2007 ispirato al film